Bradley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bradley County, Arkansas 
 Bradley County, Tennessee

Se även
 Bradley